Vjačeslav Vasiljevič Tihonov (rus. Вячесла́в Васи́льевич Ти́хонов) (Pavlovski Posad, 8. veljače 1928. – Moskva, 4. prosinca 2009.) je bio poznati ruski filmski glumac.

Dobio je brojne državne nagrade, među ostalim i nagrade Narodni umjetnik SSSR-a 1974., Heroj socijalističkog rada 1982., Lenjinovu nagradu te Ordenom zasluga za državu trećeg stupnja 2003.

Poznat je po ulogama sovjetskih agenata (Sedamnaest trenutaka proljeća), obavještajaca (TASS je ovlašten objaviti), a najpoznatije su mu uloge u ljubavnoj drami Dogodilo se u Penkovu i u Ratu i miru, redatelja Serhija Bondarčuka, gdje je glumio lik Andreja Bolkonskog i u ulozi starca u Spaljenima suncem, Nikite Mihalkova.

Uloge 
Молодая гвардия, 1948.
В мирные дни, 1950.
Тарас Шевченко, 1951.
Максимка, 1952.
Сердце бьётся вновь, 1956.
Дело было в Пенькове (Dogodilo se u Penkovu), ljubavna drama, 1957.
ЧП. Чрезвычайное происшествие, 1958.
Жажда, 1959.
Майские звёзды, 1959.
Мичман Панин, 1960.
Две жизни, 1961.
На семи ветрах, 1962.
Оптимистическая трагедия, 1963.
Война и мир (Rat i mir), 1968.
Доживём до понедельника, 1968.
Семейное счастье, 1969.
Карусель, 1970.
Егор Булычёв и другие, 1971.
Человек с другой стороны, 1971.
Семнадцать мгновений весны, 1973.
Фронт без флангов, 1974.
Они сражались за Родину, 1975.
Повесть о человеческом сердце, 1975.
... И другие официальные лица, 1976.
Белый Бим Черное ухо, 1977.
Фронт за линией фронта, 1977.
Отпуск за свой счёт, 1981.
Фронт в тылу врага, 1981.
Однолюбы, 1982.
Европейская история, 1984.
ТАСС уполномочен заявить..., 1984.
Апелляция, 1987.
Убить дракона, 1988.
Любовь с привилегиями, 1989.
Призраки зелёной комнаты, 1991.
Бесы (Николай Ставрогин), 1992.
Кодекс бесчестия, 1993.
Несравненная, 1993.
Провинциальный бенефис, 1993.
Бульварный роман, 1994.
Утомлённые солнцем, 1994.
Авантюра, 1995.
Милый друг давно забытых лет..., 1996.
Сочинение ко Дню Победы, 1998.
Берлинский экспресс, 1998.
Зал ожидания, 1998., TV-serija
Глазами волка, 2006.
Андерсен. Жизнь без любви, 2006.
Утомлённые солнцем 2, (predviđeno za prikazivanje u kinima 2010.)

Izvori

Vanjske poveznice 
Večernji list Umro glavni glumac najskupljeg filma svih vremena
 Službene stranice
 IMDB

Ruski filmski glumci
Životopisi, Rusija